Jerry Zucker (né en 1950), directeur et producteur américain de films américain, frère du producteur David Zucker ;
 Jerry Zucker (né en 1949), homme d'affaires israélo-américain classé au  des plus riches américains par le magazine Forbes.